La nazionale di baseball svedese Under-15 rappresenta la Svezia nelle competizioni internazionali di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 
 1985 :  3°

Collegamenti esterni

Under-15